Ragbi klub Rudeš je ragbijski klub iz Zagreba.

Klupsko sjedište je u Ul. Hinka Würtha 16/II u Zagrebu.

Vanjske poveznice 

 RK Rudeš

Rudeš
 šport u Zagrebu